Междунаро́дный аэропо́рт Ломе́—Токуэ́н (), также известный как Междунаро́дный аэропо́рт и́мени Гнассингбе́ Эйадемы́ ()  — один из двух международных аэропортов в Республике Того, расположенный в 6 км к северо-востоку от столицы государства — города Ломе.

Аэропорт с января 2010 года является узловым для тоголезской авиакомпании «ASKY Airlines», дочернего предприятия «Ethiopian Airlines»

С открытием в апреле 2016 года нового терминала, аэропорт может перевозить до 2 млн человек ежегодно.

Авиакомпании и направления

Статистика

Примечания 

Аэропорты Того
Аэропорты, названные в честь людей